A Lake ist der Name folgender Gewässer:

 A Lake (Ontario), Kanada
 A Lake (New Brunswick), Kanada
 A Lake (Texas), Vereinigte Staaten
 "A" Lake, Nova Scotia, Kanada